Lunta kan syfta på:

 veken på vissa äldre eldvapen,  se Lunta (veke)
 visst fusk vid examination, se Luntlapp

Se även 
 Nådiga luntan – Sveriges regerings förslag till statsbudget inför varje budgetår